

Patronymes 
Korobov (masculin ; ) ou Korobova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anton Korobov (1985-), joueur d'échecs ukrainien
 Daria Korobova (1989-), nageuse synchronisée russe
 Igor Korobov (1956-2018), chef du renseignement militaire russe
 Matveï Korobov (1983-), boxeur russe

Patronyme russe